Kondensation steht

 in der Physik für den Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand, siehe Kondensation
 in der Chemie für eine Reaktion, bei der sich zwei Moleküle unter Abspaltung eines kleineren Moleküls miteinander verbinden, siehe Kondensationsreaktion
 in der Chemie für die Anfügung eines weiteren Ringes an schon vorhandene Ringe eines Moleküls, siehe Anellierung
 in der Genetik für die Verdichtung von DNA, siehe Kondensation (Genetik)

 Unter Kondensieren wird auch die Verdickung durch Wasserentzug verstanden, siehe Kondensmilch